

Localidades

Ušće (Obrenovac)
Ušće (Kraljevo)

Desambiguação